Нифонт (Солодуха) — архієрей, Українська Православна Церква (Московський Патріархат), митрополит Волинський і Луцький.
 Петро Солодуха — польський музикант та співак українського походження, фронтмен рок-гурту «Enej».
 Каміль Солодуха — польський волейбольний тренер.